Рюмкер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Рюмкер, Георг Фридрих Вильгельм (1832—1900) — немецкий астроном.
 Рюмкер, Карл Людвиг Христиан (1788—1862) — немецкий и английский астроном.